Illorsuit Qaqqaat bezeichnet:
 Illorsuit Qaqqaat (Berg, Nanortalik, östlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuit Qaqqaat (Berg, Nanortalik, westlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuit Qaqqaat (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Illorsuit Qaqqaat (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland